Ашау-им-Циллерталь () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  7 09 02.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Гайслер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля